Badakhchan ou Badakhshan peut faire référence au :
 Badakhshan, une région historique située entre l'Afghanistan et le Tadjikistan actuels ;
 Badakhchan, une province d'Afghanistan dont la capitale est Fayzabad ;
 Haut-Badakhchan, une région autonome du Tadjikistan dont la capitale est Khorog.